Сезон ФК «Металург» (Дніпропетровськ) 1953 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Клас «Б»

3-а зона

Турнір за 22-24 місця

Кубок СРСР з футболу

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1953 українських футбольних клубів
1953 у футболі